Edo Terglav, slovenski hokejist, * 24. januar 1980, Kranj.

Terglav je svojo hokejsko kariero začel na Bledu, od koder je odšel v Kanado. Uspešno kariero v tamkajšnjih nižjih ligah je nadgradil z izborom na NHL naboru, kjer je bil izbran leta 1998, kot prvi Slovenec, v 9. krogu oz. kot 249. skupno s strani kluba Buffalo Sabres. Po vrnitvi v Slovenijo je tri sezone uspešno igral za klub HDD ZM Olimpija, od sezone 2004/05 pa vse do upokojitve po sezoni 2011/12 je igral za HC Briançon v francoski ligi, od sezone 2006/07 je bil tudi klubski kapetan. V sezonah 2002/03 in 2003/04 je z Olimpijo osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, z Briançonom pa je osvojil francoski pokalni naslov v sezoni 2009/10 in naslov francoskega državnega prvaka v sezoni 2011/12. 18. novembra 2012 so v klubu upokojili njegov dres s številko 9.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral 23 tekem, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj.

Njegov sin Niklas je tudi hokejist, igra za mlajše selekcije Grenobla.

Pregled kariere

|-
| Baie Comeau Drakkar
| QMJHL
| 97/98
|
| 46
| 17
| 27
| 44
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baie Comeau Drakkar
| QMJHL
| 98/99
|
| 48
| 13
| 16
| 29
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Rockets
| QMJHL
| 99/00
|
| 62
| 35
| 38
| 73
|
| 37
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +1
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Rockets
| QMJHL
| 00/01
|
| 71
| 32
| 39
| 71
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 00/01
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 00/01
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Mexico Scorpions
| WPHL
| 01/02
|
| 24
| 1
| 5
| 6
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 4
| 4
| 8
| +3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 16
| 21
| 37
|
| 94
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 5
| 7
| 12
|
| 41
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 7
| 7
| 14
|
| 10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 04/05
|
| 26
| 18
| 16
| 34
|
| 40
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 29
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 05/06
|
| 21
| 17
| 11
| 28
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 06/07
|
| 25
| 18
| 21
| 39
|
| 12
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 07/08
|
| 26
| 14
| 22
| 36
|
| 22
|
| 9
| 6
| 7
| 13
|
| 8
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 08/09
|
| 24
| 16
| 24
| 40
|
| 28
|
| 12
| 5
| 10
| 15
|
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 09/10
|
| 20
| 11
| 20
| 31
|
| 10
|
| 9
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 10/11
|
| 12
| 4
| 11
| 15
|
| 33
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 11/12
|
| 21
| 10
| 15
| 25
|
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 538
| bgcolor="#7FFF00" | 245
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" | 561
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 622
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Baie Comeau Drakkar
Hokejisti Montreal Rockets
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti New Mexico Scorpions
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti z upokojenimi številkami